Reina Sofía puede hacer referencia a:

 Sofía de Grecia, reina consorte de España entre 1975 y 2014.

Los diversos lugares, infraestructuras y objetos nombrados en homenaje a la reina Sofía:

 Museo Reina Sofía, museo de arte contemporáneo situado en Madrid.
 Reina Sofía (F-84), fragata de la Armada Española.
 Palacio de las Artes Reina Sofía, teatro de la ópera de Valencia.
 Aeropuerto Internacional Reina Sofía, aeropuerto situado al sur de la isla de Tenerife.
 Puente Reina Sofía, puente situado en Sevilla y que cruza el río Guadalquivir.
 Biblioteca Reina Sofía, biblioteca perteneciente a la Universidad de Valladolid.
 Orquesta de Cámara Reina Sofía, orquesta de cámara con sede en Madrid.
 Hospital Reina Sofía, denominación de varios centros hospitalarios de España.
 Premio Reina Sofía, denominación de varios galardones españoles que premian diversas artes.